Хипстер-хоп (), слияние слов «хипстер» и «хип-хоп» — это поджанр альтернативного хип-хопа, а если конкретнее, «инди-рок-просвещённый хип-хоп» (). Также известен как хипстер-рэп ().

Этимология 
Согласно критику Мэтту Прейре, пишущему для газеты Miami New Times, хипстер-хоп представляет собой «заметный переходный этап в рэп-музыке», который включает элементы хипстерской культуры. Прейра заявляет, что хипстер-хоп — это «…микрожанр, который находится на пороге того, чтобы штурмом захватить мейнстрим». Критик Chicago Reader Майлс Реймер гласит, что хипстер-рэп «является олицетворением такого же утопического, „большепалаточного“ идеала, каким делался и олдскульный хип-хоп». Согласно Реймеру, хипстер-хоп работает на «передовом рубеже взаимодействия между рэп-музыкой и музыкой танцевальной», будучи определённым модой и взглядами в стиле хипстеров.

Характеристика 

В целом, хипстер-рэп характеризуется размытостью границ между «„чистым“ рэпом, хип-хопом, ар-н-би, попом и роком». Критики нередко связывают его с сиэтлскими, вашингтонскими группами, такими как , хотя эта группа отрицает, что их музыка входит в этот жанр.

Популярные хипстер-хоп-артисты (либо артисты, ассоциируемые с этим стилем) включают таких исполнителей, как Кид Кади, Чайлдиш Гамбино, , , Крейшан, , Чидди Бэнг, Маклемор, Азилия Бэнкс, а также такие группы, как  и .

См. также 
 Хипстер-ар-н-би
 Неосоул

Примечания

Ссылки 
 

Жанры хип-хопа